35-й чемпионат СССР по тяжёлой атлетике прошёл с 4 по 7 июня 1960 года в Ленинграде (РСФСР). В нём приняли участие 103 атлета, которые были разделены на 7 весовых категорий и соревновались в троеборье (жим, рывок и толчок).

Медалисты

Ссылки 
 

Чемпионаты СССР по тяжёлой атлетике
Чемпионаты СССР в 1960 году
Соревнования по тяжёлой атлетике в Санкт-Петербурге
1960 год в Санкт-Петербурге
Июль 1960 года
1960 год в тяжёлой атлетике